Сиквел фильма «Годзилла против Конга» (; под рабочим названием «Истоки») — будущий художественный фильм режиссёра Адама Вингарда.

Сиквел фильма 2021 года «Годзилла против Конга» станет пятым фильмом медиафраншизы MonsterVerse от кинокомпании Legendary Pictures. Благодаря кассовому и успеху фильма «Годзилла против Конга» во время пандемии COVID-19, кинокомпания Legendary объявила о создании сиквела в марте 2022 года и о том, что съёмки начнутся в конце года. В мае 2022 года стало известно, что Вингард вернется в качестве режиссёра, а Дэн Стивенс исполнит главную роль. Съёмки начались в июле 2022 года в Голд-Косте, и завершились в ноябре того же года.

Премьера фильма запланирован на 15 марта 2024 года.

Сюжет 

Подробности сюжета держатся в тайне.

В ролях 
 Дэн Стивенс
 Ребекка Холл — доктор Илен Эндрюс
 Брайан Тайри Генри — Берни Хейс
 Алекс Фернс

Производство и премьера 
О начале работы над проектом стало известно в марте 2019 года, когда продюсер Алекс Гарсия заявил, что Legendary надеется выпустить больше фильмов в рамках медиафраншизы MonsterVerse, если они станут успешными, рассказав: «Это один кирпичик за раз, каждый кусочек должен быть настолько хорош, насколько это возможно, поэтому сейчас всё внимание сосредоточено на этих фильмах (Годзилла 2: Король монстров и Годзилла против Конга). Но может ли быть такое? Да, мы на это надеемся, если фильмы получатся действительно хорошими». В феврале 2021 года Вингард прокомментировал будущее MonsterVerse: «Я знаю, куда мы потенциально можем двигатся с будущими фильмами». Однако он отметил, что «Мир монстров» был создан «в определённой степени» для того, чтобы привести к «Годзилле против Конга». Он добавил, что «Мир монстров» находится на «перепутье», заявив: «Это действительно тот момент, когда зрители должны сделать шаг вперед и проголосовать за большее количество подобных вещей. Если этот фильм будет иметь успех, очевидно, они будут продолжаться».

Фильм «Годзилла против Конга» вышел на экраны 24 марта 2021 года и стал кассовым и стриминговым хитом во время пандемии COVID-19. Кассовые сборы составили 470 миллионов долларов по всему миру при точке безубыточности в 330 миллионов долларов и стал одним из самых скачиваемых пиратских фильмов 2021 года. 4 апреля 2021 года генеральный директор кинокомпании Legendary Pictures Джош Грод прокомментировал возможные продолжения: «У нас есть несколько идей для новых фильмов». В тот же день в Твиттере появился хэштег #ContinueTheMonsterVerse, который поддержал Джордан Фогт-Робертс (режиссёр фильма «Конг: Остров черепа») и был признан кинокомпанией Legendary. 27 апреля 2021 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпания Legendary «спокойно предпринимает шаги, чтобы продлить серию ещё на одну или несколько частей», одновременно ведя переговоры с Вингардом о возможном возвращении в качестве режиссёра. Рассматривались различные идеи, одним из возможных названий было «Сын Конга».

В августе 2021 года сценарист Макс Боренштейн заявил, что благодаря успеху «Годзиллы против Конга» «появятся новые, интересные части». В марте 2022 года было объявлено, что съёмки продолжения «Годзиллы против Конга» должны начаться в конце года в австралийском Голд-Косте, и других местах Юго-Восточного Квинсленда. В мае 2022 года стало известно, что Вингард вернется к режиссуре, а на главную роль был выбран Дэн Стивенс. Ранее Вингард и Стивенс уже работали вместе над фильмом «Гость». 19 мая 2022 года издание Production Weekly сообщило, что рабочее название будущего сиквела — «Истоки». В июне 2022 года стало известно, что Мэри Парент, Алекс Гарсия, Эрик Маклеод, Томас Тулл и Джон Джашни вернутся в качестве продюсеров.

Съёмки начались в Голд-Косте 29 июля 2022 года.

В августе 2022 года к актёрскому составу присоединились Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Фала Чен, Алекс Фернс и Рейчел Хаус. Терри Россио совместно с Джереми Слейтером и Саймоном Барреттом написал сценарий к фильму.

Премьера фильма запланирован на 15 марта 2024 года в формате IMAX.

Примечания 

Фильмы Вселенной монстров
Фильмы о Годзилле
Фильмы о Кинг-Конге
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы США 2024 года
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы по сценариям Терри Россио